

Cinéma 
 Chromophobia est un film belge réalisé par Raoul Servais en 1966.
 Chromophobia est un film britannique réalisé par Martha Fiennes en 2005.

Musique 
 Chromophobia est un album de Gui Boratto sorti en 2007.

Homonymie de titre